Дон Хесус има више значења:

 Дон Хесус (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дон Хесус, Гранха (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дон Хесус, Гранерос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику